

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Contea di Hancock – contea dello stato della Georgia
 Hancock – città della contea di Pottawattamie, Iowa
 Hancock – città della contea di Hancock, Maine
 Hancock – città della contea di Washington, Maryland
 Hancock – comune della contea di Berkshire, Massachusetts
 Hancock – città della contea di Houghton, Michigan
 Hancock – township della contea di Houghton, Michigan
 Hancock – città della contea di Stevens, Minnesota
 Hancock – città della contea di Hillsborough, New Hampshire
 Hancock – città della contea di Delaware, New York
 Hancock – città della contea di Addison, Vermont
 Hancock – città della contea di Waushara, Wisconsin

Persone
 Graham Hancock – giornalista britannico
 Herbie Hancock – musicista statunitense
 Ian Hancock – linguista e attivista inglese
 John Hancock – attore statunitense
 John Hancock – politico statunitense
 John D. Hancock – regista statunitense
 John Lee Hancock – regista e sceneggiatore statunitense
 Luke Hancock – cestista statunitense
 Sheila Hancock – attrice britannica

Altro
 3731 Hancock – asteroide della fascia principale
 Boa Hancock – personaggio del manga ed anime One Piece di Eiichirō Oda
 Hancock – film del 2008 diretto da Peter Berg
 Hancock – serie televisiva britannica trasmessa nel 1963